Les Baluba ou les Lubas peuvent désigner :
 les Baluba, au sens le plus restreint, aussi appelés Beena Lubilanji, Baluba Lubilanji ou même Baluba du Kasaï ;
 les Baluba du Kasaï, regroupant les Beena Lubilanji ainsi que d’autres groupes de tribus apparentées  comme les Beena Luluwa, Bakwa Luntu, etc.) ;
 les Baluba du Katanga, aussi appelés Balubakat ;
 les peuples luba de manière plus générale (Baluba du Kasaï, Baluba du Katanga ou encore Baluba du Maniema) ;
 dans le sens le plus large, les peuples parlants les langues luba ou des langues considérées comme apparentées en République démocratique du Congo, Angola et Zambie.

Références